Il singolare  del Rai Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Roberto Bautista-Agut era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Julian Reister ha battuto in finale Guillermo García-López 4–6, 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Andrej Kuznecov (secondo turno)
  Jan Hájek (secondo turno)
  Guillermo García López (finale)
  Andreas Haider-Maurer (quarti di finale)

  Jan-Lennard Struff (secondo turno)
  Marius Copil (primo turno)
  Björn Phau (secondo turno)
  Olivier Rochus (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Rai Open 2013
ATP Challenger Tour 2013